GTL:

 GTL (процессорная шина) — процессорная шина компании Intel
 GTL (химическая технология) — преобразование природного газа в жидкое топливо